Becks ist der Name von

 Brauerei Beck, deutsche Brauerei

Personen:
 Elvira Becks (* 1976), niederländische Turnerin
 Emil Becks (1925–2014), deutscher Fußballspieler
 Ganeshi Becks (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Romina Becks (* 1987), deutsche Schauspielerin

Orte in Neuseeland
 Becks (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Becks (Arkansas), im St. Francis County
 Becks (Utah), im Salt Lake County
 Becks Mill, im Washington County, Indiana
 Becks Mills, im Holmes County, Ohio
 Becks Park, im Cook County, Illinois

Sonstiges:
 Becks Bay, Fließgewässer im Adams County, Mississippi
 Becks Pond Creek, Fließgewässer im Pike County, Alabama
 Becks Spring Branch, Fließgewässer im Davie County, North Carolina
 Becks Pit, Mine im Portage County, Ohio

Siehe auch:
 Becks Lake